Les Trois Niveaux is een vrijmetselaarsloge in Oostende die deel uitmaakt van het Grootoosten van België.

Geschiedenis

Deze loge werd gesticht in 1784 en de zittingen hebben plaats in de werkplaats in de Langestraat 112B, recht tegenover de Anglicaanse kerk in Oostende.

Deze loge is een van de weinige Franstalige loges in Vlaanderen en komt samen in dezelfde werkplaats als de vrijmetselaarsloge Phoenix, die eveneens tot het Grootoosten van België behoort.

Zie ook

 Lijst van loges in Oostende

Trois Niveaux
Loge in Oostende